Knots, een slagwapen
Knotsen, een van de 'kleuren' van tarot-kaarten